Асаф Холл (; 15 октября 1829, Гошен, Коннектикут — 22 ноября 1907, Аннаполис, Мэриленд) — американский .

Член Национальной академии наук США (1875), иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук (1880).

Биография 
Асаф Холл родился 15 октября 1829 года в Гошене. Учился в Норфолкской академии (штат Коннектикут), колледже в Макгровилле (штат Нью-Йорк), работал в обсерватории Мичиганского университета.

В 1857—1862 годах состоял ассистентом в Гарвардской обсерватории, в 1862 году — ассистент, а с 1863 по 1891 год — профессор математики Военно-морской обсерватории в Вашингтоне.

Возглавлял группу американских астрономов, в 1870 году посетивших Пулковскую обсерваторию, а также был членом американской делегации, посетившей г. Владивосток в 1874 году для наблюдения за приближением к Земле планеты Венера. 

В 1898—1903 годах преподавал небесную механику в Гарвардском университете.

В 1876 году определил период вращения Сатурна. В 1877 обнаружил спутники Марса, названные впоследствии Деймосом и Фобосом. В 1892 году показал, что две части звезды 61 Лебедя имеют пару.  Также Асаф Холл изучал и наблюдал полные солнечные затмения.

Асаф Холл умер 22 ноября 1907 года в Аннаполисе.

Семья 
Был женат дважды. Имел четырёх детей, некоторые из них также занялись наукой.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Biographical Memoir of Asaph Hall. 1829—1907

Преподаватели Гарвардского университета
Первооткрыватели спутников планет Солнечной системы
Члены Национальной академии наук США
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Президенты Американской ассоциации содействия развитию науки
Почётные доктора Йельского университета